Adler Sándor (?–1894) paksi rabbi
 Adler Sándor (1893–1941) tanító
 Adler Sándor (1897–1950) orvos, sebész